Plaats in Indonesië
 Kali Asin (Sukamulya), een plaats in regentschap Tangerang van de provincie Banten, Java
 Kali Asin (Tanjung Bintang), een plaats in regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra